Eupator ist der Name bzw. Beiname folgender Könige:
 Antiochos V., König der Seleukiden
 Mithridates VI., König von Pontos
 Ptolemaios Eupator, König von Ägypten